Jack Hughes peut notamment faire référence à :
 Jack Hughes (1890-1962), joueur de hockey sur glace canadien,
 Jack Hughes (1910-1998), syndicaliste australien,
 John Hughes, dit Jack Hughes, (1957-), joueur de hockey sur glace américain,
 Jack Hughes (1992-), joueur de rugby anglais,
 Jack Hughes (2001-), joueur de hockey sur glace américain.

Voir aussi